Osoby o tym nazwisku:
 Lembi Vaher – estońska lekkoatletka
 Risto Vaher – estoński narciarz klasyczny